La ligne 360 est une ancienne ligne de tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Ypres à Furnes entre  et .

Histoire 
 : mise en service en traction vapeur ; exploitation par les Railways économiques de Liège-Seraing et extensions (RELSE).

 : reprise de l'exploitation par le  Chemin de fer électrique d'Ostende-Blankenberghe et ses extensions (OB).

 : reprise de l'exploitation par l'Omtrek Diksmuide - Yper (ODI).

 : reprise de l'exploitation par la SNCV.

La ligne est supprimée le  et remplacée par une ligne d'autobus sous l'indice 6.

Infrastructure

Dépôts et stations

Notes et sources

Bibliographie

Articles

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Occidentale

 

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Occidentale
Capital 29
Ligne SNCV exploitée par les RELSE
Ligne SNCV exploitée par le CFOBE
Ligne SNCV exploitée par l'ODI
Alveringem
Furnes
Merkem
Transport à Ypres